Timberlake kan som auktorsförkortning betyda:

 Philip Hunter Timberlake

Robotskapade auktorsförkortningar